Die Wyschtscha Liha 2002/03 () war die 12. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 7. Juli 2002 und endete am 18. Juni 2003.

Modus 
Die Liga wurde in dieser Saison auf sechzehn Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Dynamo Kiew gewann die zehnte Meisterschaft vor Titelverteidiger Schachtar Donezk.
Der Tabellenletzte stieg in die Perscha Liha ab. Metalurh Saporischschja konnte die Liga halten, da FK Oleksandrija bankrottging.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03